Бергсон (Bergson) — фамилия. Известные носители:
 Бергсон, Абрам (1914—2003) — американский экономист, специалист по советской экономике.
 Бергсон, Анри (1859—1941) — один из крупнейших философов XX века, представитель интуитивизма и философии жизни.
 Бергсон, Михаил (1818—1898) — польский пианист и композитор еврейского происхождения.

Примечания